De Svenska Cupen 2004 was de 49ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 28 maart en eindigde op 6 november met de finale in het Råsunda Stadion in Solna. De beker ging voor de derde keer (na 1990 en 2002) naar Djurgårdens IF, dat in de finale IFK Göteborg met 3-1 versloeg door treffers van Daniel Sjölund (2) en Andreas Johansson. Voor IFK Göteborg scoorde Niclas Alexandersson in de 52ste minuut.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2004
Superettan 2004

2004
Svenska Cupen